SPAP steht für

 Sidirodromi Pireos–Athinon–Peloponnissou, eine ehemalige griechische Eisenbahngesellschaft
 Systolischer pulmonaler arterieller Druck (auch: sPAP), Blutdruck in der Lungenarterie während sich das Herz sich zusammenzieht (Systole). Die Abkürzung beruht auf der englischsprachigen Bezeichnung systolic pulmonary arterial pressure. Siehe: Blutdruck

Abkürzung